De Golf Cup of Nations 2003 was de 16e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Koeweit van 26 december 2003 tot en met 11 januari 2004 in Koeweit. Saoedi-Arabië won het toernooi voor de derde keer.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in 2003
Voetbal in Koeweit
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Koeweit